Mora, femení de moro, persona de sexe femení originària del Magrib, al nord d'Àfrica
 Mora (família), família de plantes amb flor
 Mora (fonologia), unitat de so que determina el pes sil·làbic
 Mora (fruit), fruit de l'esbarzer
 Toponímia:
Mora (Camerun)
Mora (Costa Rica)
Mora (Minnesota)
Mora (Peloponès)
Mora (Portugal), municipi portuguès al districte d'Évora (regió d'Alentejo, subregió de l'Alto Alentejo)
Mora (Suècia)
Mora (Toledo), municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
Móra d'Ebre, municipi de la Ribera d'Ebre, a Catalunya
Mora de Rubielos, municipi de l'Aragó, capital de la comarca de Gúdar-Javalambre
Cabra de Mora, municipi de l'Aragó, també a la comarca de Gúdar-Javalambre
 Biografies:
 Amèlia Mora
 Fabiola de Mora y Aragón, reina dels belgues des de l'any 1960
 Francisco Mora Méndez, polític i sindicalista espanyol
 Joan Mora, diversos personatges
 Juan Luis Mora, porter de futbol espanyol
 Vicente Luis Mora (Còrdova, 1970), poeta, assagista i crític literari espanyol
 Víctor Mora Pujadas, escriptor, traductor i guionista de còmics català
 Gabriel Mora, cantant i compositor de música urbana